{{Album ratings
| rev1 = AllMusic
| rev1Score =  
| rev2 = Christgau's Record Guide
| rev2Score = E
| rev3 = The Encyclopedia of Popular Music| rev3Score = 
| rev4 = Entertainment Weekly| rev4Score = F
| rev6 = Rolling Stone| rev6Score = (без оценки)
| rev5 = MusicHound
| rev5Score = woof!
| rev7 = The Rolling Stone Album Guide| rev7score = 
}}Dylan — тринадцатый альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана, выпущенный на лейбле Columbia Records в ноябре 1973 года. Полностью состоит из кавер-версий песен других исполнителей.

 Об альбоме Dylan был собран и выпущен с минимальным непосредственным участием самого Боба Дилана. Альбом был составлен из неиспользованных записей для альбомов Self Portrait и New Morning. Альбом был выпущен после перехода артиста с Коламбии на Asylum Records и очень раздутого объявлением о его первом большом турне с 1966 года.

Впоследствии в этом видели желание заработать денег и даже «месть» со стороны Коламбия, выпустив «Dylan» на рынке всего за два месяца до выхода Planet Waves, и включив в альбом две неиспользованные песни с раскритикованного многим альбома Self Portrait, остальные семь песен из сессий с New Morning.

Хотя альбом Dylan получил нелестные отзывы критиков, он всё-таки поднялся до #17-й в США и приобрёл золотой статус. Возможно не удивительно, что этот альбом стал первым, который не попал в чарты в Великобритании, где многие его альбомы вообще поднимались выше, чем в США. Это — единственный альбом Дилана, содержащий новый (для слушателя) материал, который не был выпущен на компакт-диске на североамериканском рынке. Альбом был выпущен на компакт-диске в Европе, под названием Bob Dylan (A Fool Such as I).

 Список композиций 
треки 1-7 записаны в июне 1970 года во время сессий альбома New Morning, треки 8 и 9 записаны в апреле 1969 для альбома Self Portrait''.

Первая сторона

Вторая сторона

Участники записи 

 Colin Allen — drums
 Barry Beckett — percussion, keyboards, producer
 Michael Bloomfield — guitar
 David Bromberg — guitar
 Mickey Buckins — percussion
 Kenneth A. Buttrey — drums
 Fred Carter — guitar
 Ron Cornelius — guitar
 Billy Cross — guitar
 Charlie Daniels — bass, guitar
 Rick Danko — bass, violin, vocals
 Carolyn Dennis — vocals
 Steve Douglas — saxophone
 Pete Drake — guitar
 Tim Drummond — bass
 Bob Dylan — guitar, harmonica, keyboards, vocals
 Bubba Foller — guitar
 Bobbye Hall — percussion
 Hilda Harris — vocals
 Jo Ann Harris — vocals
 Regina Havis — vocals
 Levon Helm — vandolin, drums, vocals
 Garth Hudson — keyboards, saxophone
 Bob Johnston — producer
 Jim Keltner — drums
 Clydie King — vocals
 Mark Knopfler — guitar

 Al Kooper — guitar, horn, keyboards
 Russ Kunkel — drums
 David Mansfield — guitar, mandolin
 Richard Manuel — drums, keyboards, vocals
 Charlie McCoy — guitar, harmonica
 Regina McCray — vocals
 Bob Moore — bass
 Muscle Shoals Horns — horn
 Spooner Oldham — keyboards
 June Page — vocals
 Alan Pasqua — keyboards
 Carl Pickhardt — piano
 Robbie Robertson — guitar, vocals
 Albertine Robinson — vocals
 Al Rogers — drums
 Jerry Scheff — bass
 Helena Springs — vocals
 Maretha Stewart — vocals
 Rob Stoner — bass
 Fred Tackett — guitar
 Mick Taylor — guitar
 Benmont Tench — keyboards
 Stu Woods — bass
 Monalisa Young — vocals
 Terry Young — keyboards

Примечания

Ссылки 
 Dylan на discogs.com

Альбомы Боба Дилана
Кавер-альбомы
Альбомы фолк-рока
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Бобом Джонстоном